Název Kozí hřbety nebo Kozí hřbet nese více různých objektů: 

obecný význam
 hřbet zvířete – pravděpodobně kozorožce či kozy (třeba kozy domácí)

geomorfologie
 Kozí hřbet (České středohoří) – část hradišťanského masivu v Českém středohoří
 Kozí hřbet (geomorfologie) – geomorfologický typ hřbetu
 1. Kozí hřbet (Jizerská tabule) (306 m) – drobný hřbet v Jizerské tabuli, severovýchodně od Bělé pod Bezdězem v okrese Mladá Boleslav
 2. Kozí hřbet (Libavá) – kopec (532 m n. m.) ve vojenském újezdu Libavá v okrese Olomouc
 3. Kozí hřbet (Lužické hory) – část Pěnkavčího vrchu v Lužických horách
 Kozí hřbet (Orlické hory) – výběžek rozsochy Jedlina v Orlických horách
 4. Kozí hřbet (Ralská pahorkatina, 437 m) – hřbet v Ralské pahorkatině, jižně od Hamru na Jezeře v okrese Česká Lípa
 Kozí hřbet (755 m) – vrch u vesnice Rácov, okres Jihlava

 Kozí hřbety (Ještědský hřbet) – skalní útvary na severozápadním konci Ještědsko-kozákovského hřbetu, mezi vrcholy Vysoká (545 m n. m.) a Ostrý vrch (507 m n. m.) v CHKO Lužické hory
 Kozí hřbety (Konecchlumí) – vrch (284 m) u Konecchlumí v okrese Jičín
 5. Kozí hřbety (Krkonoše) (1422 m) – výrazný horský hřeben v Krkonoších
 6. Kozí hřbety (Pražská plošina) (288 m) – skalnatý hřeben v pražském Suchdole
 Kozí hřbety (Slavkovský les) – hřeben ve Slavkovském lese
 Kozí hřbety (Vítkovská vrchovina) – kopec, Hradec nad Moravicí, okres Opava

 Kozie chrbty (česky Kozí hřbety) – slovenské pohoří u Popradu v Západních Karpatech

 Žalský kozí hřbet – horská rozsocha v Krkonoších 

hrady 
 Kozí hřbet (hrad) – hradní zřícenina u obce Radíč na Sedlčansku
obce
 Kozí hřbet (Šumava) – zaniklá pošumavská ves resp. dvojitá vesnice
 Velký Kozí hřbet – první část obce Kozí hřbet
 Malý Kozí hřbet – druhá část obce Kozí hřbet

Podobný název 
 Kozlí hřbet – vrchol v Krkonoších
 Kozí chrbty – slovenský vrch